Тернопольская агломерация — городская агломерация с центром в городе Тернополе.

Главные факторы создания и существования агломерации: административный, экономический и культурный центр Тернопольской области, выгодное транспортное расположение, промышленный центр Галиции.

Примерная статистика (2021): 
 Численность населения 565,1 тыс. человек (2021)

В состав агломерации входят:
 города: Тернополь, Теребовля, Збараж, Зборов
 посёлки городского типа: Козова, Великая Березовица, Зализцы
 районы: Тернопольский район

Источники 
 Алфьоров М. А. Урбанізаційні процеси в Україні в 1945—1991 рр: Монографія / М. А. Алфьоров. — Донецьк : Донецьке відділення НТШ ім. Шевченка, ТОВ «Східний видавничий дім», 2012. — 552 с.

Городские агломерации Украины
География Тернополя
Збаражский район
Зборовский район
Козовский район
Теребовля
Теребовлянский район
Тернопольский район